Вена 1907 — шахматный турнир, проходивший в Вене с 10 по 26 января 1907 года. Это был первый турнир, организованный на средства венского мецената Леопольда Требича (1842—1906). Кроме шахматистов из Австро-Венгрии, в нём участвовали представитель Германии Жак Мизес и чемпион Италии Джованни Мартинолич. Победа в этом соревновании стала одним из главных успехов в долгой карьере Жака Мизеса.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1907 год в шахматах